Le Blon est un patronyme d'origine française, mais dont certains porteurs, protestants, ont émigré au .

 Carlos Leblon (Marseille, 1804- Rio, 1880), né Emannuel, Hyppolite, Charles, Toussaint Leblon de Meyrach, entrepreneur français ayant fait fortune au Brésil dans l'industrie de la pêche et ayant donné son nom au quartier de Leblon à Rio de Janeiro.
 Hubert Le Blon (1874 — 1910), coureur automobile et aviateur
 Jacob Christoph Le Blon (Francfort-sur-le-Main 1667 — Paris 1741), artiste peintre et graveur, inventeur de l'impression en demi-teintes couleurs.